Boston United FC (celým názvem: Boston United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Boston v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1933 jako pokračovatel tradic zaniklého Boston Town FC. Od sezóny 2010/11 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu York Street s kapacitou 6 643 diváků.

Získané trofeje 
 Lincolnshire Senior Cup ( 15× )
 1934/35, 1936/37, 1937/38, 1945/46, 1949/50, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1959/60, 1976/77, 1978/79, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 2005/06

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1955/56, 1973/74, 2004/05
 EFL Cup
 2. kolo: 2004/05
 FA Trophy
 Finále: 1984/85
 EFL Trophy
 2. kolo (Sever): 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1958: Midland Football League
 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
 1959–1961: Southern Football League (Premier Division)
 1962–1964: Midland Football League
 1965–1966: United Counties League (Division One)
 1966–1968: West Midlands League (Premier Division)
 1968–1979: Northern Premier League
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–1993: Conference National
 1993–1997: Northern Premier League (Premier Division)
 1997–2000: Southern Football League (Premier Division)
 2000–2002: Conference National
 2002–2004: Football League Third Division
 2004–2007: Football League Two
 2007–2008: Conference North
 2008–2010: Northern Premier League (Premier Division)
 2010–2015: Conference North
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2007/08: Klub byl kvůli dluhům přeřazen z Conference Premier (5. nejvyšší soutěž) do Conference North (6. nejvyšší soutěž).
 2008/09: Klub byl kvůli své finanční situaci vyloučen z Conference North. Následně se přihlásil do Northern Premier League, kde byl zařazen do její nejvyšší divize (Premier Division).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1933